Castro Daire (freguesia)
Castro Daire (gemeente)